Триада (, род.п. ) — единство, образуемое тремя раздельными членами/частями.

В культуре
 Триада в философии — структурное триединство или динамическая трёхфазность какого-либо процесса или явления.
 «Диалектическая триада» в философии (материалистической диалектике) — тройственный ритм движения бытия и мышления.
 Триада — в кельтской мифологии троичность женской природы (девочка, мать, старуха) в культах богини-матери и троичность времени (прошлое, настоящее, будущее) и их взаимосвязанное единство, без начала и конца.
 «Триады острова Британия» — цикл трёхстиший, включающий сведения о валлийской истории и традициях.
 «Триада» — российский комедийный сериал. 

 Социальные
 Триада — форма тайных преступных организаций в Китае и китайской диаспоре.
 Триады Гонконга — тайные общества.
 Триады Сингапура — тайные общества.

 В медицине
 Триада Карнея — редкий синдром неизвестной этиологии, характеризующийся развитием множественных опухолей.
 Триада Макдональда — поведенческие характеристики, связанные с предрасположенностью к совершению жестоких преступлений.
 Триада Протопопова («синдром Протопопова») — комплекс симпатико-тонических симптомов при маниакально-депрессивном психозе.
 Триада Фалло — врождённый порок сердца.

 Другое
 Ядерная триада — способ построения стратегических ядерных сил государства.
 Триада в полиграфии — набор красок (из трёх цветных и одной нейтральной), достаточный для печати полноцветных изображений.
 «Триада» — хабаровский муниципальный театр пантомимы.
Триада — популярная рэп-группа из Краснодара (1999-2018).

См. также